В группу 7 квалификации чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013 вошли сборные пяти стран: Австрия, Армения, Дания, Португалия и Чехия.

Матчи в группе прошли в два круга с 17 сентября 2011 по 19 сентября 2012 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата Европы напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в финальную часть, став лучшей среди вторых команд либо попав в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
9 мячей
  Пернилле Хардер

6 мячей
  Нина Бургер

5 мячей
  Ирена Мартинкова

4 мяча
  Санне Троэльсгор
  Андреа Родригеш

3 мяча

  Лаура Файерзингер
  Петра Дивишова
  Лине Роддик

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе